Əmircan – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Qax
Əmircan – comune dell'Azerbaigian nella città di Baku